El nombre Antonio Fraguas puede referirse a:

 Antonio Fraguas, "Forges" (1942-2018), humorista gráfico español.
 Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999), historiador y antropólogo español.
 Antonio Fraguas Saavedra (1905-1983), escritor y periodista español.